

Architettura 
Germania
 Waldorf Astoria Berlin – albergo di Berlino

Regno Unito
 Waldorf Astoria Edinburgh - The Caledonian – albergo di Edimburgo

Stati Uniti d'America
 Waldorf-Astoria Hotel – albergo di New York
 Waldorf-Astoria – albergo di New York non più esistente
 Waldorf Astoria Chicago – albergo di Chicago

Aziende 
 Waldorf Astoria Hotels & Resorts – catena di alberghi statunitense
 Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik – azienda di tabacco tedesca